Phataria är ett släkte av sjöstjärnor. Phataria ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Phataria